Ати́ас — еврейская фамилия. Известные носители:
 Атиас, Ариэль (род. 1970) — израильский политик, министр, депутат Кнессета.
 Атиас, Гильермо (1917—1979) — чилийский писатель.
 Атиас, Моран (род. 1981) — израильская модель и актриса.
 Атиас, Элан (род. 1975) — американский певец.